Александр Юрьевич Касимкин (род. 22 августа 1959, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Начальник Управления внутренних дел по Пензенской области с 17 сентября 2008 по 1 апреля 2011. Начальник Управления МВД России по Пензенской области с 1 апреля 2011 по 10 сентября 2013. Генерал-майор полиции (2011).

Биография 
Родился 22 августа 1959 в Свердловске. Вырос в Башмаковском районе Пензенской области, учился в средней школе села Липовка.

В 1978 окончил факультет эксплуатации водного транспорта Калининградского высшего инженерного морского училища. В 1988 окончил Академию МВД СССР по специальности «правоведение», получив квалификацию «юрист».

После училища был направлен на работу в Таллин. В 1979 перешёл на работу в траловый флот.

С 1980 — в органах внутренних дел — проходил службу в Люберецком районе Московской области. С 1993 — в центральном аппарате МВД.

С 2005 по 2008 — главный инспектор инспекции Организационно-инспекторского департамента МВД России.

Указом Президента Российской Федерации в 2006 присвоено специальное звание «генерал-майор милиции».

С 17 сентября 2008 по 1 апреля 2011 — начальник Управления внутренних дел по Пензенской области.

Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2011 присвоено специальное звание «генерал-майор полиции», после прохождения переаттестации в рамках реформы МВД. Тем же указом был переназначен начальником управления.

С 1 апреля 2011 по 10 сентября 2013 — начальник Управления МВД России по Пензенской области.

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды 
 Орден Мужества (1995)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997)

Примечания 

Выпускники Академии МВД СССР‎
Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)
Начальники Управления внутренних дел по Пензенской области